Le elezioni comunali in Umbria del 2019 si sono tenute il 26 maggio (con ballottaggio il 9 giugno).

Perugia

Perugia

Bastia Umbra

Castiglione del Lago

Foligno

Gualdo Tadino

Gubbio

Marsciano

Terni

Orvieto

Note

Umbria
2019